Sonoita (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Sonoita (Sonora), een plaats in de Mexicaanse staat Sonora
 Sonoita (geslacht), een spinnengeslacht